Campionatul European de handbal masculin din 1996 a fost a 2-a ediție organizată de IHF și a avut loc în perioada 24 mai-2 iunie în orașele  Ciudad Real și Sevilla din Spania.

Echipele

Locații

Runda preliminară
Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinală.

Grupa A

Grupa B

Final

Clasament si Statistici

Casament Final

Note 
 
 

1996 în handbal
Competiții de handbal